Diecezja Worcester – diecezja Kościoła Anglii w Wielkiej Brytanii
 Diecezja Worcester – diecezja Kościoła łacińskiego w Stanach Zjednoczonych